Antun Irgolić (1877. – 1943.), hrvatski katolički svećenik
Anton Irgolič (1830. – 1888.), slovenski učitelj i organizator
 Antun Irgolić, jedan od četiriju svećenika koji su bili suutemeljitelji Radićeve Hrvatske (pučke-republikanske) seljačke stranke - ostali svećenici bili su Antun Schlegel, Rikard Korytnik i Franjo Škrinjar.
Antun Irgolić (1844. – 1908.) (Anton Irgolić), hrvatski katolički svećenik, kanonik u sv. Jeronima u Rimu, kandidat za krčkog biskupa i ravnatelj zagrebačkoga unijatskog sjemeništa